

Patronyme 

 Alain Manoukian (1946-), homme d'affaires français, fondateur des magasins Manoukian ;
 André Manoukian (1957-), auteur-compositeur, arrangeur, pianiste de jazz et de variété française ;
 Athena Manoukian (1994-), chanteuse et compositrice gréco-arménienne ;
 Diran Manoukian (1919-2020), joueur français de hockey sur gazon ;
 Frédéric Manoukian (1955-), pianiste, compositeur et chef d'orchestre ;
 Julie Manoukian (1982-), réalisatrice française ;
 Pascal Manoukian (1955-), ancien grand reporter et écrivain ;
 Patrick Manoukian (1949-), journaliste et écrivain ;
 Seta Manoukian (1945-), artiste peintre libanaise d'origine arménienne ;
 Vazgen Manoukian (1946-), homme politique arménien. Premier ministre de l'Arménie de 1990 à 1991.

Industrie 
 Manoukian, chaîne de magasins de vente de prêt-à-porter, créé par Alain Manoukian.

Voir aussi 
 Manouchian, une forme en arménien occidental du nom Manoukian.